Creu Fletxada —Nyilaskereszt en hongarès— fou un grup polític hongarès de tarannà feixista aparegut en els anys 30, liderat per Ferenc Szálasi, un antic oficial de l'exèrcit. Entre els membres del seu Consell Nacional també hi figuraven Jeno Szollosi, Josef Gera i Ferenc Kassai-Schallmajer. El 1939 tenia aproximadament 500.000 membres i va obtenir 31 escons al parlament hongarès. El Partit dels Creus Fletxades va romandre fins a la fi de la Segona Guerra Mundial el 1945. Posteriorment, el símbol del partit ha estat emprat per altres grups de caràcter racista i antisemita. De l'octubre del 1944 al gener del 1945 foren responsables d'enviar 80.000 jueus en una marxa mortal fins a la frontera amb Àustria.

Entitats d'Hongria
Partits polítics feixistes